Козоногово — название населённых пунктов:

Россия 
 Козоногово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Козоногово — деревня в Порховском районе Псковской области.